Fridrich František I. Meklenbursko-Zvěřínský (10. prosince 1756, Schwerin – 1. února 1837, Ludwigslust) vládl německému státu Meklenbursko-Zvěřínsko, nejdříve jako vévoda (1785–1815) a posléze jako velkovévoda (1815–1837).

Život 
Fridrich František se narodil ve Schwerinu jako syn meklenbursko-zvěřínského dědičného prince Ludvíka a jeho manželky Šarloty Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldské. Vévodou se stal po smrti svého strýce Fridricha v roce 1785.

Po napoleonských válkách byl na Vídeňském kongresu povýšen na velkovévodu. Spolu se svým bratrancem v Meklenbursko-Střelicku byl znám jako jeden z nejvíce zpátečnických německých vládců. Zemřel 1. února 1837 v Ludwigslustu ve věku 80 let a jeho nástupcem se stal jeho vnuk Pavel Fridrich.

Manželství a potomci 
1. června 1775 se ve městě Gotha osmnáctiletý Fridrich František oženil s princeznou Luisou, nejmladší dcerou prince Jana Augusta Sasko-Gothajsko-Altenburského. Spolu měli manželé osm dětí:

 dcera (7. května 1776)
 syn (11. května 1777)
 Fridrich Ludvík Meklenbursko-Zvěřínský (13. června 1778 – 29. listopadu 1819)
 ⚭ 1799 Jelena Pavlovna Ruská (24. prosince 1784 – 24. září 1803), ruská velkokněžna
 ⚭ 1803 Karolína Luisa Sasko-Výmarsko-Eisenašská (18. července 1786 – 20. ledna 1816)
 ⚭ 1818 Augusta Hesensko-Homburská (28. listopadu 1776 – 1. dubna 1871)
 Luisa Šarlota Meklenbursko-Zvěřínská (19. listopadu 1779 – 4. ledna 1801) ⚭ 1797 vévoda Augustus Sasko-Gothajsko-Altenburský (23. listopadu 1772 – 17. května 1822)
 Gustav Vilém (31. ledna 1781 – 10. ledna 1851)
 Karel (2. července 1782 – 22. května 1833)
 Šarlota Frederika Meklenbursko-Zvěřínská (4. prosince 1784 – 13. července 1840) ⚭ 1806 korunní princ Kristián (18. září 1786 – 20. ledna 1848), budoucí dánský a norský král Kristián VIII.
 Adolf (18. prosince 1785 – 8. května 1821)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Meklenburských
Meklenburští vévodové
Meklenburští velkovévodové
Protestantští panovníci
Narození v roce 1756
Narození 10. prosince
Narození ve Schwerinu
Úmrtí v roce 1837
Úmrtí 1. února
Úmrtí v Ludwigslustu
Muži